TVRL est un sigle qui signifie :
 Télévision de la région lausannoise, une chaîne de télévision suisse
 Télévision Régionale de Laval, une chaîne de télévision communautaire de Laval (Québec)

Sigle de 4 caractères